Municipio de Lester puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lester (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Craighead.
 Municipio de Lester (condado de Black Hawk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Black Hawk.